Sakamoto bezeichnet:

 Sakamoto (Familienname), ein japanischer Familienname
 Sakamoto (Gifu), ein Dorf in der Präfektur Gifu (heute: Nakatsugawa)
 Sakamoto (Gunma), eine Stadt in der Präfektur Gunma (heute: Annaka)
 Sakamoto (Shiga), ein Dorf in der Präfektur Shiga (heute: Ōtsu)
 (9851) Sakamoto, ein Hauptgürtelasteroid